GUW – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Atyrau (Kazakistan)
 guw – codice ISO 639-3 della lingua gun